Het seizoen 1995/96 was het elfde seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de winnaar van de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Dit seizoen werd het driepuntensysteem ingevoerd: winst leverde drie punten op, in tegenstelling tot twee punten in de voorbije seizoenen. Titelverdediger SP Tre Fiori nam met een zevende plaats in het klassement niet deel aan de nacompetitie. SP Libertas, dat als winnaar van de Serie A2 deelnam, won de finale van de play-off en pakte hiermee zijn eerste landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SP Libertas nam als winnaar van de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1995/96